Dugesia ariadnae és una espècie de triclàdide dugèsid que habita els rius de l'illa de Naxos, Grècia. El nom específic fa referència a Ariadna, filla del rei Minos de Creta.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. ariadnae està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'est del mar Egeu.

Referències 

Ariadnae